Brodniczka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Brodniczka, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Brodniczka, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.